Tekirdağ (district)
 Tekirdağ (provincie)
 Tekirdağ (stad)
 de naam van een in 2009 bij Schiphol neergestort vliegtuig; zie Turkish Airlines-vlucht 1951